Сараджишвілі () — грузинське прізвище.

Серед носіїв прізвища:
 Вано Сараджишвілі
 Давид Сараджишвілі

В Грузії є також АТ «Сараджишвілі» — виробник алкогольних напоїв з однойменною назвою.

Посилання 

Грузинські прізвища